Theotokis () är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georgios Theotokis – (1844–1916), grekisk regeringschef
 Ioannis Theotokis – (1880–1961), grekisk regeringschef
 Konstantinos Theotokis – (1872–1923), grekisk författare
 Nikephoros Theotokis – (1731–1800), grekisk författare

Grekiska efternamn